Almofar ou camal é um item de proteção que perfazia parte da armadura de guerreiros durante o período medieval; sua função era proteger a cabeça do indivíduo, ele era constituído de um capacete com malha de aço (em geral de anéis trançados) que atingia em comprimento até os ombros de seu usuário.

Referências 
 COIMBRA, Álvaro da Veiga, Noções de Numismática. SP. Secção Gráfica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 1965.

Idade Média
Armaduras